Тайжо — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 58 км по правому берегу реки Шуделька. Длина реки составляет 54 км, площадь водосборного бассейна 450 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Чулым до впадения реки Кеть, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010500112115200023950.

Примечания 

Притоки Шудельки
Реки Колпашевского района